A banda Casa de Orates, de Itajaí – SC, integra música, imagem e dança, transita por várias formas de arte. Os elementos visuais e estéticos enaltecem o clima que ambienta os espetáculos do grupo, levando os espectadores a vivenciar experiências do cotidiano sob diferentes olhares.  As composições apresentam elementos de rock'n’roll, rock progressivo, jazz, metal, ritmos brasileiros, latinos e música medieval, indagando temáticas lúdicas e místicas inseridas ao contexto pós-moderno de nossas existências. A Casa de Orates busca integrar junto a sua música, imagens se utilizando de diversos formatos artísticos além do som, como teatro, dança, cinema e desenho. O conceito do nome "Casa de Orates" traduz-se como alusão etimológica grega ao lugar onde não se contém os gritos, local de permissividade à liberdade de ação artística e temática. Os integrantes da Casa são os responsáveis por todas as composições musicais e também pelas histórias contadas nos shows. 

A Banda tem três álbuns lançados: 

Artesão dos Sonhos (2007), Luaria (2013), Sr. Orates (2016). Este registro ao vivo também gerou um audiovisual, que se pode conferir no YOUTUBE.

A Casa de Orates segue explorando as vivências do existencialismo humano, a ancestralidade que nos cabe, inspira a caminhada de nossa produção artística. ​A ambientação mística entrelaçada a concreta racionalidade que nos cerca permeia a proposta de nossas representações estéticas, sobretudo à musical. 

PRODUÇÕES:

Em 2007 o álbum “O artesão dos sonhos” foi lançado como primeira obra do grupo, conceitualmente ambientado sob a temática “sonhos”, a estética experimentada aborda aspectos acerca das possibilidades oníricas da existência humana.

Em 2013 o álbum “Luaria” foi lançado, inspirado em lendas medievais e na obra estética de Franklin Cascaes, nas temáticas dos contos e lendas catarinenses associando as vivências cotidianas ao misticismo e a magia de nossas existências.  

Em 2016 o Music vídeo, também disponível no formato álbum, “Sr. Orates”, inspira-se na temática etimológica que dá nome a banda. A intenção de imersão as estranhas entranhas do individualismo, associado a busca de um lugar onde não se contenham os gritos da expressão humana. 

Em 2019 a Casa lançou dois novos singles: És Espera e O Que Se É. Toda a discografia está disponível nas plataformas de streaming              

INTEGRANTES:

MARCELO ORATES: Voz, flauta e sax,

Historiador e músico.  Cursou o Conservatório de Música Popular de Itajaí.

JOÃO ORATES: Guitarra,

Acadêmico do Curso de Música da Universidade do Vale do Itajaí. 

JÚLIO ORATES: Bateria,

Historiador, professor de História e Filosofia. Cursou Conservatório de Música Popular de Itajaí.

DARLAN ORATES: Baixo,

Graduado em Turismo e produção de eventos. Também cursou o Conservatório de Música Popular de Itajaí. 

LEONAM ORATES: Teclados, Samplers e Voz

Graduado em Música, vem atuando também na área do Teatro e produções visuais (VJ)

ZECA ORATES: Violão e Voz​

Graduado em Oceanografia, retorna a Casa de Orates após 12 anos

Cultura de Itajaí